Рогуље могу да буду:
 
 Рогуље (Двор), насеље у општини Двор, Банија, Република Хрватска
 Рогуље (Пакрац), насеље у општини Пакрац, Западна Славонија, Република Хрватска